Погоревич — фамилия. Известные носители:
 Погоревич, Марина (род. 1960) — греческая шахматистка, первый гроссмейстер в Румынии среди женщин (1982). Математик.
 Погоревич, Мария (1932—2005) — румынская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (1985).